Jan Jakob Lodewijk ten Kate (1819-1889), een Nederlandse dichter en dominee
 Jan Jacob Lodewijk ten Kate (1850-1929) (Jan ten Kate Jzn), een Nederlandse kunstschilder
 Johannes Marius ten Kate (Jan ten Kate Mzn) (1859-1896), een Nederlandse kunstschilder
 Jan ten Kate (politicus) (1964), een Nederlandse politicus, veehouder en bestuurder